Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Kremlin Cup 2015 des Herrentennis. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 19. Oktober 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski